Шонизавры () — род вымерших пресмыкающихся из семейства Shastasauridae, самые крупные известные науке ихтиозавры. Жили во времена позднетриасовой эпохи ( назад).

Описание 
Ископаемые остатки найдены в формации Ланинг (карнейская эпоха) в Неваде и в формации Пардонет в Британской Колумбии норийского возраста. Позвонки ихтиозавров в Неваде известны были ещё с 1869 года. Их обнаруживали при работах по добыче золота и серебра вблизи поселка Берлин в 100 милях к юго-востоку от Фаллона, штат Невада. Скелеты лежат в склонах каньона Юнион в Шошонских горах. Согласно легенде, шахтёры использовали круглые дисковидные позвонки как тарелки, но это всего лишь легенда. В 1928 году профессор С. Мюллер распознал кости как остатки ихтиозавров и обнаружил первый полный скелет. В 1953 году профессора Чарльз Кемп и Самуэль Уэллес начали планомерные раскопки. Ими были обнаружены 37 скелетов огромных ихтиозавров. Все найденные скелеты, кроме одного, находятся на месте раскопок и законсервированы для будущего изучения, 8—9 экземпляров доступны для обозрения туристов. Один экземпляр находится в музее в Лас-Вегасе. В 1970 году на месте раскопок был открыт национальный парк. В 1977 году шонизавр стал официальным ископаемым символом штата Невада.

Все скелеты принадлежат взрослым или относительно взрослым особям. Первоначально считалось, что стадо шонизавров было выброшено на берег и там погибло. Сейчас предполагают, что все особи захоронены в относительно глубоких шельфовых водах. Все скелеты ориентированы в одном направлении (с юга на север), что отражает направление течений. Вероятно, животные погибли не одновременно — некоторые скелеты носят следы зубов падальщиков, некоторые, по-видимому, были захоронены быстро.

Классификация 

По данным сайта Paleobiology Database, на октябрь 2019 года в род включают 2 вымерших вида:
 
 
Ещё два вида включают в род в статусе nomen dubium: , .

Shonisaurus popularis 
Берлинские шонизавры были описаны Кемпом в 1976 году. Он выделил три вида — Shonisaurus silberlingi из нижних слоев формации Ланинг, Shonisaurus mulleri из средних слоев и Shonisaurus popularis из верхних слоев. По-видимому, все шонизавры из Невады принадлежат к единственному виду — Shonisaurus popularis. Длина известных животных колеблется от 13 до немногим более 15 метров, вес наиболее крупных образцов при жизни достигал 30—40 тонн. Череп с очень длинными узкими челюстями. Ранее считалось что зубы сохраняются лишь в передней половине челюстей, а у старых особей зубы вообще могли отсутствовать. Однако, переописание окаменелостей показало, что зубы сохранялись на всех онтогенетических стадиях и были хорошо развиты даже у взрослых особей. Длина черепа превышает 2 метра и могла достигать 3 метров. Кисть и стопа очень длинные, трехпалые. Задние ласты практически такой же длины как передние. Ребра очень длинные, расширены дистально. Традиционная реконструкция представляла тело коротким и бочонковидным, но последующие исследования показали, что это не так. Хвост средней длины, конец хвоста слегка изогнут вниз (что предполагает наличие хвостового плавника). Два крестцовых ребра соединяют подвздошные кости с позвоночником.

Shonisaurus sikanniensis 
В 1991 году в Британской Колумбии на берегу таежной речки Сиканни были обнаружены остатки гигантского ихтиозавра. Раскопки под руководством Элизабет Николс продолжались с 1998 по 2003 год. Большие трудности представляла доставка монолитов с костями из столь отдаленного района (для этого использовали вертолеты). В 2004 году гигант был описан. Это оказался новый вид шонизавра — S. sikanniensis. Этот ихтиозавр достигал, по меньшей мере, 21 метров в длину (в литературе упоминаются размеры до 23 метров, но это преувеличение) на основе измерений неизвлеченного из породы скелета. При этом S. sikanniensis обладал вытянутым туловищем, поскольку максимальная длина ребер при 7-метровом расстоянии между передними и задним плавниками составляла всего лишь 190 см. Сохранившаяся часть черепа была в длину 1,5 метра, в то время как после реконструкции череп был бы около 3 метров длиной. Впрочем, Э. Николс упоминала о находимых в тех же самых отложениях позвонках ихтиозавров ещё большего размера, а в Новой Зеландии были описаны ныне утерянные позвонки ихтиозавров с невероятным диаметром до 45,7 см и длиной до 7,62—8,89 см, а также позвонки с диаметром до 38 см по сравнению с максимальным диаметром и длиной позвонков S. sikanniensis в 24,7 см (33 по счету позвонок; однако, сопоставимый диаметр позвонков имеют и крупные образцы S. popularis) и 10,9 см соответственно (27 по счету позвонок), а также максимальным зафиксированным диаметром позвонков ихтиозавров, найденных в США, составляющим 33 см. В 2003 году Э. Николс была удостоена за свою работу премии Ролекс. Гигантский шонизавр происходит из формации Пардонет норийского возраста — он моложе невадских шонизавров и показывает тенденцию к увеличению размеров этого рода к концу триаса. Первые исследования родственных связей 2011 года поддержали гипотезу о том, что этот вид более тесно связан с Shastasaurus, чем с Shonisaurus, и поэтому он был обозначен как Shastasaurus sikkanniensis. Тем не менее, анализ 2013 года указывает на оригинальную классификацию, находя образец родственным Shonisaurus. S. sikanniensis имел очень узкое и удлинённое туловище, подобно цимбоспондилу — самые крупные особи имели ребра чуть меньше двух метров в длину, несмотря на расстояние более семи метров между плавниками.

Гималайские шонизавры 
В 1972 году китайские палеонтологи описали остатки гигантского ихтиозавра из норийских отложений на высоте 4800 метров над уровнем моря вблизи горы Эверест. Вид был назван гималайазавром (Himalayasaurus tibetensis). Размеры животного превышали 12 метров. Синонимом данного вида, вероятно, является найденный в одновозрастных отложениях примерно в тех же местах 10-метровый тибетозавр (Tibetosaurus tingjiensis). Сейчас высказывается предположение, что и гималайазавр и тибетозавр — синонимы шонизавров. От невадских ихтиозавров они достоверно отличался только наличием режущих кромок на зубах (зубы были больше 13 см длиной), но сейчас показано, что зубы шонизавров из Невады, по всей видимости, имели такое же строение и форму. Интересно, что гималайазавр был описан на 4 года раньше шонизавра, но родовое название вряд ли изменят, ввиду большей известности шонизавра.

Таким образом, шонизавры имели всемирное распространение. В самом конце триаса они населяли все океаны, по крайней мере, в Северном полушарии.

Вопрос экологии 
Шонизавры — самые большие морские рептилии. Лишь мозазавры могли соперничать с ними по размерам, хотя они были короче чем S. sikanniensis и значительно менее массивными чем S. popularis. В отличие от мозазавров и плезиозавров, диета шонизавров также остается загадкой. По размерам шонизавры сравнимы с современными кашалотами, а S. sikanniensis приближается к китам-полосатикам. Несмотря на столь огромные размеры, шонизавры скорее всего не могли питаться планктоном — этому противоречат относительно узкие челюсти и отсутствие остеологических коррелятов адаптаций для фильтрации воды. Ранние исследователи делали вывод, что слабые немногочисленные или вовсе отсутствующие зубы могут отражать питание головоногими моллюсками. Тем не менее, в таком случае неясно, какие именно головоногие служили их добычей. В конце триаса существовали аммониты с раковиной до 80 см диаметром, но непосредственно в формациях Ланинг и Пардонет такие крупные формы не найдены (хотя аммониты многочисленны в невадских морских отложениях). Существует предположение, что добычей шонизавров могли быть какие-то неизвестные гигантские безраковинные головоногие, относящиеся к вампироморфам или настоящим кальмарам (эта группа была многочисленна в течение всего мезозоя). Э. Николс предположила, что развитый гиоидный аппарат позволял засасывать мелкую добычу в беззубый «клюв» — так охотятся сейчас клюворылые киты. Однако, современные исследования показывают, что несмотря на плохую сохранность в палеонтологической летописи, зубы шонизавров все таки были хорошо развиты и присутствовали у особей любых возрастов, равно как у гималайазавра. Пильчатые кромки на зубах шонизавров указывают на то, что они был активными охотниками, сравнимыми с мозазаврами и плиозаврами. Хотя относительно небольшой размер зубов и узкая челюсть указывают на то, что шонизавры, вероятно, предпочитали пропорционально меньшую по размерам добычу. В силу своих размеров эти гиганты, возможно, нападали из засады (например, среди плавающих водорослей), захватывая и раскусывая своими удлиненными челюстями более мелких водных позвоночных.

В культуре 
В цикле романов Г. Гаррисона об Эдеме идея гигантского генетически измененного ихтиозавра «урукето» (которого разумные ящеры использовали в качестве корабля) явно навеяна реальным шонизавром.

См. также 
 Список ихтиозавров

Примечания

Литература 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных, т. 2 — М.: Мир, 1993. — С. 51.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080407225312/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/Carnian.500.htm#Shonisaurus
 http://www.rolexawards.com/laureates/laureate-42-nicholls.html
 https://web.archive.org/web/20080829172353/http://www.palaeos.com/Mesozoic/Triassic/Norian.2.htm
 http://www.oceansofkansas.com/ichthyosaur.html
 https://web.archive.org/web/20021108024104/http://www.geocities.com/stegob/shonisaurusnevada.html
 http://www.statefossils.com/nv/nv.html
 http://palaios.sepmonline.org/cgi/content/abstract/7/1/108
 http://nsdl.org/resource/2200/20070709172332294T
 http://copperwitch.blogspot.com/2008/04/woman-of-science-elizabeth-nicholls.html
 http://parks.nv.gov/bi.htm
 http://www.geology.ucdavis.edu/~motani/pdf/sMotanietal1999a.pdf (гималайазавр)
 http://paleo.cortland.edu/globaltriassic/Bull40/06-Lucas%20et%20al%20(Nevada%20day%203).pdf (приводится современная реконструкция скелета)
 http://www.bioone.org/perlserv/?request=get-abstract&doi=10.1671%2F0272-4634(2004)024%5B0838%3AGIOTTN%5D2.0.CO%3B2

Пресмыкающиеся триасового периода
Ихтиозавры